Аэропорт Рибейран-Прету () полное название Аэропорт Рибейран-Прету – Доктор Лейти Лопес (Aeroporto de Ribeirão Preto - Dr. Leite Lopes ) (Код ИАТА: RAO) — бразильский аэропорт, обслуживающий город Рибейран-Прету. Находится в 18 км от центра города.

Управляется компанией DAESP.

История 
Аэропорт Доктор Лейти Лопес был открыт 2 апреля 1939 года. Через год была впервые расширена взлётно-посадочная полоса.

В 1996 году в аэропорту была произведена главная реконструкция, в результате которой взлётно-посадочная полоса и смежная рулёжная дорожка были расширены с 1800 м. до 2100 м., а также был построен новый больший перрон.

В 2006 году ширина взлётно-посадочной полосы была увеличена до 45 м., и наконец в июле 2010 года была завершена реконструкция и расширение здания терминала .

Авиалинии и направления

Примечания

Ссылки 
 Аэропорт на сайте Викимапия
 Официальный сайт аэропорта Рибейран-Прету
 Текущая погода на сайтах НУОиАИ и National Weather Service
 Airport information for SBRP на сайте World Aero Data
 Airport information for SBRP на сайте Great Circle Mapper
 Accident history for RAO на сайте Aviation Safety Network
 Фотоархив аэропорта Рибейран-Прету на сайте airliners.net

Аэропорты Бразилии
Сан-Паулу (штат)